Stratum (lateinisch für „Schicht, Decke“; Plural Strata, eingedeutscht auch Straten) steht für:

 Stratum (Archäologie), eine bestimmte Schicht der Ausgrabung
 die Schichten der Oberhaut, siehe Epidermis (Wirbeltiere)
 die Schichten der Großhirnrinde, siehe Großhirnrinde
 eine Lebensraumschicht eines Biotops, siehe Stratifikation (Ökologie)
 in der Geologie die kleinste Gesteinseinheit, die sich von anderen Einheiten abgrenzen lässt, siehe Bank (Stratigraphie)
 Stratum (Historisch vergleichende Sprachwissenschaft), Schicht(en) von Einflüssen auf eine Sprache durch andere Sprachen, z. B. Substrat (Linguistik) und Superstrat (Linguistik)
 in der Sprachwissenschaft insbesondere eine Strukturebene der Stratifikationsgrammatik
 verschiedene Protokollschichten beim Mobilfunkstandard UMTS, siehe Universal Mobile Telecommunications System #Protokollschichten (Strata)
 die hierarchische Entfernung eines Zeitservers von der Zeitquelle beim NTP, siehe Network Time Protocol #Grundlagen
 in der Statistik die Schicht einer geschichteten Zufallsstichprobe (engl. stratified sampling)

Orte:

 Gellep-Stratum, Stadtteil von Krefeld
 Stratum, Stadtteil der niederländischen Stadt Eindhoven, siehe Eindhoven #Stadtteile

Siehe auch:
 Stratus (Schichtwolke)
 Strata (US-Rockband)
 Stratifikation (Begriffsklärung)
 Schicht (Begriffsklärung)
 Schichtung (Begriffsklärung)